Tårnby Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Tårnby Kirke (Stevns Kommune) – en kirke i Tårnby Sogn i Stevns Kommune
 Tårnby Kirke (Tårnby Kommune) – en kirke i Tårnby Sogn i Tårnby Kommune